Кубок Інтертото 1979 () — 19-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 32 клуби з 10 країн. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став західнонімецький «Вердер», який набрав 11 очок і мав найкращу різницю голів.

Учасники 
Порівняно з минулим розіграшем, в турнірі не брали участь команди з Югославії та Норвегії, натомість повернулись представники Польщі. В результаті 32 команди були поділені на 8 груп по чотири клуби у кожній.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1979—1980
 Кубок володарів кубків 1979—1980
 Кубок УЄФА 1979—1980

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1979 у футболі